Izanagi est une divinité shinto, ayant participé à la création du Japon.
 Izanagi est une ancienne plaque tectonique, aujourd'hui disparue.
 Izanagi est une société de production française.